Krajowy Rejestr Karny
 Port lotniczy Kraków-Balice
 Kościół rzymskokatolicki
 Krajowa Rada Komornicza